Тайлер Деон Ханикатт (; 15 июля 1990 — 7 июля 2018) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
Тайлер Ханикатт окончил общественную школу Sylmar High School в общине Лос-Анджелеса Сильмар в долине Сан-Фернандо в штате Калифорния. В 2009 году поступил в Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, где играл 2 сезона за баскетбольную команду «УКЛА Брюинз».

В 2011 году был выбран под 35-м номером на драфте НБА 2011 года клубом «Сакраменто Кингз». За 2 сезона в составе «Кингз» провёл в регулярном чемпионате НБА 24 матча, в среднем набирая 5 очков, 1 подбор и 0,4 перехвата за игру.

После этого перебрался в Европу, где подписал контракт с израильским клубом «Ирони» (Нес-Циона). Там Ханикатт стабильно выходил в стартовой пятёрке, и отличался хорошей статистикой – 15,6 очка, 9,1 подбора и 3,8 передачи за матч.

В 2014 году Ханикатт подписал 2-летний контракт с «Химками», в составе которых выиграл Еврокубок и серебряные медали Единой лиги ВТБ.

В июле 2016 года перешёл в «Анадолу Эфес». В Евролиге Ханикат набирал 9,2 очка, 7,3 подбора, 2,0 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

В «Матче всех звёзд» чемпионата Турции Ханикатт забил сверху, перепрыгнув через пятерых одноклубников, и стал победителем конкурса данков.

В июле 2017 года Ханикатт вернулся в «Химки».

Смерть 
7 июля 2018 года стало известно, что Ханикатт забаррикадировался от полиции в своём доме в Лос-Анджелесе. Полицейские получили звонок от матери баскетболиста, которая сообщила о неадекватном поведении сына. Когда офицеры прибыли на место происшествия, Ханикатт начал стрелять и вынудил полицейских открыть ответный огонь. После проникновения в дом полицейских спецназа Тайлер был найдем мёртвым.

Тренер Борт Экскотто, который работал с Ханикаттом в школе Силмар, рассказал, что Тайлер покончил жизнь самоубийством:

Тренер также рассказал, что переписывался с игроком, когда тот отстреливался от полиции, и получил сообщение «К».

Мать Тайлера Лиза Стэйз убеждена, что её сын пострадал от рук полиции:

В сентябре 2018 года главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас впервые прокомментировал трагическую смерть Ханикатта:

Достижения 
  Чемпион D-лиги: 2012/2013
  Обладатель Еврокубка: 2014/2015
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (2): 2014/2015, 2017/2018
  Серебряный призёр Чемпионата России (2): 2014/2015, 2017/2018
  Серебряный призёр Кубка Турции: 2016/2017

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте www.nbadraft.net
 UCLA Bruins bio
 EuroBasket profile

Баскетболисты США
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки БК «Ирони» Нес-Циона
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Самоубийцы